Alverno ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Alverno (Michigan), im Cheboygan County
 Alverno (Wisconsin), im Manitowoc County
 Alverno Valley Farms, im Delaware County, Pennsylvania